Алекса́ндр Кра́сников:
 Красников, Александр Алексеевич (род. 1950) — генерал-майор инженерных войск, Герой Российской Федерации.
 Красников, Александр Николаевич (1949—2009) — российский учёный-религиовед, философ.